Aardvark désigne, en afrikaans et en anglais, l'oryctérope du Cap, un mammifère fourmilier d'Afrique.

Par extension, il peut aussi désigner :
 F-111 Aardvark, un bombardier à géométrie variable développé par les États-Unis dans les années 1960 ;
 Aardvark JSFU, un démineur mécanique construit au Royaume-Uni ;
 Aardvark, un film américain de Kitao Sakurai sorti en 2010 ;
 Aardvark, un film américain de Brian Shoaf sorti en 2017 ;
 Aardvark, un jeu vidéo de 1986 édité par Bug-Byte pour les ordinateurs Atari 8-bit, Commodore 64 et Commodore 16 ;
 Aardvark, un groupe de rock progressif britannique populaire dans les années 1970. Paul Kossoff et Simon Kirke en ont été membres avant de rejoindre le groupe Free.
 Artful Aardvark, la version 17.10 du système d'exploitation Ubuntu.